De parallelreuzenslalom voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2010 vond plaats op 27 februari 2010 op Cypress Mountain. Titelhouder was de Zwitser Philipp Schoch.

Resultaten

Kwalificatie

Finaleronde 

Om de 5e tot en met 8e plaats

Bronvermelding 
  Kwalificatie
  Achtste finales
  Kwartfinales
  Halve finales
  Finales

Mannen Parallelreuzenslalom